Pobladura del Valle kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pobladura del Valle (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Pobladura del Valle (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar